Matty steht für:

 Matty (Ungarn), eine Gemeinde im ungarischen Kreis Siklós
 Matty (Vorname), ein Vorname als Ableitung von Matthew (Name)

Matty ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Matty (1800–1871), deutscher Pfarrer und Landtagsabgeordneter
 Balthasar Matty (1804–1883), deutscher Landtagsabgeordneter und erster Pfarrer der Freiprotestanten
 Friedrich Franz Matty (1755–1833), deutscher Dekan